Frank Abagnale – truffatore e poi consulente finanziario statunitense
 Giovanni Abagnale – canottiere italiano
 Giuseppe Abagnale – patriota italiano

Pagine correlate
Abbagnale